Мартемьяновская — топоним в России:

Населенные пункты 
 Мартемьяновская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Мартемьяновская — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Мартемьяновская — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.

Реки 
 Мартемьяновская — река в Томской области и Красноярском крае.